Sag eller SAG kan syfta på:

 Ság, en kulle i Ungern
 Šag, en ort i Kroatien
 Svenska Akademiens grammatik
 Screen Actors Guild, ett fackförbund i USA för filmskådespelare